Джон ле Стрейндж (; 1282—1311) — английский аристократ, 2-й барон Стрейндж из Нокина с 1309 года.

Биография 
Джон ле Стрейндж принадлежал к старинной семье, владевшей землями в Шропшире, и был старшим сыном 1-го барона Стрейнджа из Нокина того же имени и Элеаноры де Монт. В 1309 году он унаследовал титул и владения отца. 26 октября того же года он был впервые вызван в парламент как барон Стрейндж, а уже в 1311 году скончался.

Джон был женат на Изольде (о её происхождении ничего не известно), которая родила ему по крайней мере двух сыновей: Джона (1296—1323) и Роджера (1301—1349), 3-го и 4-го баронов Стрейндж из Нокина соответственно.

</center>

Примечания

Литература 
 Hamon LeStrange. Le Strange Records: A Chronicle of the Early Le Stranges of Norfolk and the March of Wales. Longmans, Green & Co, London 1916.
 * 

Бароны Стрейндж из Нокина
Бароны Англии XIV века
Ле Стрейнджи